Mariko (Mali), een gemeente in Mali
 Mariko (voornaam), een Japanse meisjesnaam
 Mariko (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus